Vjoksa — je název několika řek v Rusku. Pojmenování pochází z ugrofinského slova vuoksi, které znamená potok, obvykle pokud se jedná o odtok z většího jezera.

 Vjoksa (přítok Kostromy) — řeka v Kostromské oblasti, přítok Kostromy, odtéká z Galičského jezera
 Vjoksa (přítok Voči) — řeka v Kostromské oblasti, přítok Voči, odtéká z Čuchlomského jezera
 Vjoksa (přítok Vologdy) — řeka ve Vologdské oblasti, přítok Vologdy
 Vjoksa (zdrojnice Kotorosli) — řeka v Jaroslavské oblasti, zdrojnice Kotorosli, odtéká z jezera Něro
 Vjoksa (přítok jezera Somino) — řeka v Jaroslavské oblasti, přítok jezera Somino, odtéká z Pleščejeva jezera

Související článek 
 Vuoksa